Евге́ния Суббо́тина: Субботина, Евгения Дмитриевна (1853—1930) — русская революционерка, народница.
 Субботина, Евгения Константиновна (род. 1989) — российская бегунья на средние дистанции.